CREDO eller Credo (latin: "jeg tror") har flere betydninger:
Bekendelsesskrift (trosbekendelse) – et formuleret udsagn om det grundlæggende i en tro
Credo (liturgi) – protestantisk eller katolsk messe, hvor trosbekendelse læses
Credo Forlag – bogforlag drevet Kristeligt Forbund for Studerende
Centre for Resarch in Ethics and Decision-Making in Organisations – dansk forskningscenter
Credo (Penderecki) – et musikstykke for kor af den polske komponist Krzysztof Penderecki
 Credo (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1998 instrueret af Kaare Breiner
 Credo (restaurant) - Norsk michelinrestaurant